Ва́ксберг — фамилия. Известные носители:

 Ваксберг, Аркадий Иосифович (1927—2011) — советский и российский адвокат, писатель.
 Ваксберг, Йёран (1919—2007) — шведский легкоатлет-многоборец.